Flavio Colusso – compositore, librettista e direttore d'orchestra italiano
 Silvano Colusso – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano